Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Niederrhein ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Niederrhein im Fußball seit ihrer Gründung im Jahre 2012. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt, bei der es drei Punkte für einen Sieg, einen Punkt für ein Unentschieden und keinen Punkt für eine Niederlage gibt. Die Mannschaft von Ratingen 04/19 führt die 45 Teams umfassende Tabelle an.

Legende 
 Pl.: Nennt die Platzierung des Vereins.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Berücksichtigt wird entweder der aktuelle Name oder der Name, unter dem der Verein zuletzt in der Liga gespielt hat. Vereine, die in der Saison 2022/23 in der Liga vertreten sind, sind fett markiert.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Jahre, die der Verein in der Oberliga Niederrhein gespielt hat.
 Sp.: Nennt die Anzahl der ausgetragenen Spiele in der Oberliga Niederrhein.
 S, U und N: Nennt die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen.
 T+ und T-: Nennt die Anzahl der erzielten und kassierten Tore.
 Diff.: Nennt die Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte.

Fußnoten

Einzelnachweise 

Fußball-Oberliga Niederrhein
Oberliga Niederrhein